Kováčová může být:

 Kováčová (okres Rožňava) – slovenská obec v okrese Rožňava
 Kováčová (okres Zvolen) – slovenská obec v okrese Zvolen
 Kováčová (příjmení) – ženská varianta příjmení Kováč